Josep Fortuny i Guarro, bateria, percussió, veu i membre fundador de la Companyia Elèctrica Dharma
 Josep Fortuny i Torrens, alcalde de Mollet del Vallès del 1937 al 1938